Баймухаме́тов — фамилия; имеет женскую форму Баймухаметова. Известные носители:
 Баймухаметов, Айгиз Гиззатович (род. 1988) — российский журналист и писатель, член Союза писателей Башкортостана и России.
 Баймухаметов, Губай Яндовлетович (1925—1989) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Баймухаметов, Ринат Бикбулатович (род. 1953) — советский хоккеист, нападающий.
 Баймухаметов, Сергазы Кабиевич (род. 1943) — казахстанский учёный, лауреат Государственной премии СССР (1975).
 Баймухаметов, Сергей Темирбулатович (род. 1950) — российский писатель и публицист.